Debat-Ponsan ist der Familienname folgender Personen: 

* Édouard Debat-Ponsan (1847–1913), französischer Maler 
 Jacques Debat-Ponsan (1882–1942), französischer Architekt 

Siehe auch:

 Ponsan